Niemcy:
 Ueckermünde – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Ueckermünde – dawne powiaty

Zobacz też:
 Kreis Ueckermünde
 Landkreis Ueckermünde
 Tierpark Ueckermünde
„Ueckermünde” – trałowiec i okręt patrolowy marynarki NRD